Puisieux je název dvou obcí ve Francii:

 Puisieux (Pas-de-Calais) – obec v departementu Pas-de-Calais
 Puisieux (Seine-et-Marne) – obec v departementu Somme